Ordet kvadrat kan henvise til flere artikler:

 Kvadrat – en plan firkant
 Potens (matematik) - anden potens
 Kvadrat (indkøbscenter) – et indkøbscenter beliggende i Sandnes, Norge
 Kvadrat (virksomhed) – en danske tekstilvirksomhed
 Magisk kvadrat – et logisk spil
 Kvadrater (brætspil) – klassisk brætspil
 Kvadratsætningen – beregning af kvadratet af en to-leddet størrelse
 Kvadratkilometer – et areal på 1 x 1 km
 Pr. km² – noget sættes i forhold til en kvadratkilometer (km²)
 Kvadratur – omdannelse af geometrisk flade til kvadrat med samme areal
 Cirklens kvadratur – omdannelse af cirkelareal til kvadrat
 Kvadratrod